Les personnalités suivantes portent le nom de Marc Dufour :
 Marc Dufour (1955- ), homme politique français ;
 Marc Dufour (1843-1910), médecin ophtalmologue suisse.

Voir aussi